Els mimodactílids (Mimodactylidae) són una petita família extinta de pterosaures coneguts dels jaciments del Cretaci a l'Àsia Oriental i l'Orient Mitjà. Estan filogenèticament més estretament relacionats amb els istiodactílids que amb els ornitoquèrids i els anhangüèrids, formant el clade Istiodactyliformes juntament amb Istiodactylidae i Hongshanopterus.

Referències 

Pterosaures
Sauròpodes del Cretaci